

Україна 
 Проспект Металургів — проспект у Дніпрі
 Проспект Металургів — проспект у Запоріжжі
 Проспект Металургів — проспект у Краматорську
 Проспект Металургів — проспект у Кривому Розі
 Проспект Металургів — проспект у Маріуполі

Росія 
 Проспект Металургів — проспект у Волгограді
 Проспект Металургів — проспект у Новокузнецьку
 Проспект Металургів — проспект у Самарі